Turrell bezeichnet:

 James Turrell (* 1943), ein US-amerikanischer Land-Art-Künstler
 Turrell (Arkansas), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Arkansas
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Accles-Turrell Autocars

Siehe auch:
 Turell
 Turel
 Turrill
 Durrell